Franzose steht für:

 Angehörige der französischen Nation, siehe Franzosen
 Staatsbürger Frankreichs, siehe Frankreich
 Franzose (Werkzeug), Handwerkzeug ähnlich dem Rollgabelschlüssel

Siehe auch:
 Franzos